Dunaj může být:

Dunaj – řeka
Dunaj (odrůda révy vinné) – odrůda révy vinné
Dunaj (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Operace Dunaj – krycí jméno invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

Podobné názvy 
 Dunajec
 Dunajka
 Dunajov